Ulithi bezeichnet
 eine Gemeinde im Bundesstaat Yap der Föderierten Staaten von Mikronesien, siehe Ulithi (Gemeinde)
 ein Atoll im Bundesstaat Yap der Föderierten Staaten von Mikronesien, siehe Ulithi (Atoll)
 einen historischen Namen der Gemeinde Oelde, Stadt im Münsterland, siehe Oelde